Дубец — топоним и фамилия:

Топоним 
 Дубец — река, приток Кубри в Переславском районе Ярославской области.
 Дубец — река, приток Яхромы в Дмитровском районе Московской области.
 Дубец — озеро в Бежаницком районе Псковской области.
 Дубец — деревня в Брейтовском районе, Ярославской области.

Фамилия 
 Дубец, Александр (в монашестве Адам; 1926—2016) — епископ Польской православной церкви, архиепископ Перемышльский и Новосондецкий.

См. также 
 Кодубец